Села:
 Буцні — Вінницька область, Барський район
 Буцні — Хмельницька область, Летичівський район